Osoby o tym nazwisku:
 Antonio Napoletano – rzymskokatolicki duchowny
 Pasqualina Napoletano – włoska polityk